Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II 2003. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Сеулу (Јужна Кореја).

 
 се пласирала на Дивизију I

 је испао у Дивизију III.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Софији (Бугарска).

 
 се пласирала на Дивизију I

 је испао у Дивизију III.

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2003.
 Светско првенство у хокеју на леду 2003 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2003 — Дивизија III

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације
 Комплетни резултати на Passionhockey.com
 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Јужној Кореји
Хокеј на леду у Бугарској
Хокеј на леду у 2003.
Спорт у 2003.